Hoon kan betrekking hebben op:
 Smadelijke spot (hoongelach), minachtend en vernederend.
 Gereedschap voor de verspanende bewerking honen.